Den store dag kan henvise til flere artikler:

 Den store dag - dansk film fra 2005, instrueret af Morten Arnfred
 Den store dag (dokumentarfilm) - dansk dokumentarfilm fra 1975 om konfirmationer.
 Den store Dag - dansk propagandafilm fra 1930, der er instrueret af Olaf Fønss.